Автандил Христофорович Джорбенадзе (; ) — грузинский государственный деятель. Государственный министр Грузии (2001—2003).

Биография 
Родился 23 февраля 1951 года в селении  Ланчхутского района. В 1974 году окончил Тбилисский государственный медицинский институт. В 1970-х гг. — ординатор 1-й Тбилисской клинической больницы, врач-терапевт 29-й поликлиники, врач воинской части Вооружённых Сил СССР. В 1978—1982 врач-рентгенолог 1-й Тбилисской клинической больницы, в 1982-1986 заместитель главного врача по лечебной части.

В 1986—1991 — заместитель начальника, затем начальник отдела здравоохранения Тбилисского горисполкома. С января 1992 по март 1993 — заместитель министра здравоохранения Грузии (ведомство на тот момент возглавлял родственник Джорбенадзе, Ираклий Менагаришвили). С марта по октябрь 1993 — заместитель начальника Службы государственной охраны. С октября 1993 по декабрь 1999 — министр здравоохранения, с декабря 1999 по декабрь 2001 — министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

Занимал пост государственного министра Грузии (главы кабинета министров) в течение двух лет, с декабря 2001 по ноябрь 2003. Летом 2002 года возглавил пропрезидентскую партию «Союз граждан Грузии» после её провала на местных выборах, рассматривался в качестве возможного преемника Эдуарда Шеварднадзе. Ушёл в отставку в ходе «революции роз» вслед за президентом, «чтобы не обострять обстановку в стране и не допустить противостояния в обществе».

С 2011 года — председатель наблюдательного совета Центра неотложной кардиологии им. Чафидзе. Является автором изобретения и шести опубликованных научных работ. Награждён орденом Вахтанга Горгасали II степени (1994).

Примечания 

Премьер-министры, вступившие в должность в 2001 году
Выпускники Тбилисского медицинского университета
Премьер-министры Грузии
Министры здравоохранения Грузии
Заместители министров Грузии